I Campionati europei di triathlon del 2004 si sono tenuti a Valencia, Spagna in data 18 aprile 2004..

Nella gara maschile ha vinto il danese Rasmus Henning, mentre in quella femminile la portoghese Vanessa Fernandes.

La gara valida per il titolo di campione d'europa del 2004, nella categoria junior, si è svolta, invece, a Losanna, Svizzera il 3 luglio 2004..

Nella gara maschile junior ha vinto il britannico Oliver Freeman, mentre in quella femminile - sempre categoria junior - la svizzera Daniela Ryf.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Note

Voci correlate
Campionati europei di triathlon
Campionati del mondo di triathlon
Campionati del mondo di triathlon del 2004
Triathlon ai Giochi olimpici
Atene 2004
Gara maschile
Gara femminile

Campionati europei di triathlon
Competizioni sportive a Losanna
Competizioni sportive a Valencia
Triathlon nel 2004